Berislavić ist der Familienname folgender Personen:

 Ivaniš Berislavić († 1514), serbischer Despot (1504–1514)
 Stefan Berislavić (1510–1535), serbischer Despot (1520–1526)